Knudson ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred G. Knudson (1922–2016), US-amerikanischer Genetiker und Krebsforscher
 Carroll Knudson (1903–1969), US-amerikanischer Musiker und Autor
 Gary Knudson (* 1960), US-amerikanischer Komponist
 George Knudson (1937–1989), kanadischer Golfsportler
 Lewis Knudson (1884–1958), amerikanischer Botaniker
 Paul Knudson (eigentlich Pål Knutsson), norwegischer Beamter und Kapitän
 Robert Knudson (1925–2006), US-amerikanische Film- und Tontechniker
 Wendy Koenig-Knudson (* 1955), US-amerikanische Mittelstreckenläuferin, siehe Wendy Koenig 

Siehe auch:
 Knudsen
 Knutsen
 Knutson
 Knutsson
 Knudtzon